Con l'espressione campionato italiano ci si riferisce ad un campionato sportivo ufficiale organizzato da una federazione sportiva italiana. Di norma, la possibilità di vincere lo scudetto è riservata alle squadre militanti nella massima divisione.

Di seguito, una lista dei campionati italiani più noti.

Sport di squadra 
Baseball
Beach soccer
Beach volley (femminile)
Bob
Calcio (femminile)
Calcio (maschile)
Calcio a 5
Calcio da Tavolo
Canoa polo (femminile)
Canoa polo (maschile)
Ciclismo su strada
Ciclismo su pista
Cricket
Curling
Floorball
Football americano
Hockey su ghiaccio (femminile)
Hockey su ghiaccio (maschile)
Hockey su pista
Hockey in-line
Hockey su prato
Pallacanestro (femminile)
Pallacanestro (maschile)
Pallamano (femminile)
Pallamano (maschile)
Pallanuoto (femminile)
Pallanuoto (maschile)
Pallapugno
Pallavolo (femminile)
Pallavolo (maschile)
Rally
Rugby a 15 (maschile)
 Rugby a 15 (femminile)
Sledge hockey
Softball
Tchoukball
Tennis

Sport individuali 
Dama internazionale
Dama italiana
Go
Motociclismo
Nuoto
Pugilato
Scacchi
Slalom
Superturismo

Pagine correlate 
Serie A (disambigua)
Sport